Essingen kan syfta på:

Geografi

Sverige 

 Lilla Essingen, ö, Stockholms kommun, 
 Stora Essingen, ö, Stockholms kommun,

Tyskland 

 Essingen, Südliche Weinstrasse, kommun i Landkreis Südliche Weinstrasse, Rheinland-Pfalz, 
 Essingen, Württemberg – kommun i Ostalbkreis, Baden-Württemberg,